Die Weltcupsaison 1995/96 der Nordischen Kombination begann am 6. Dezember 1995 in Steamboat Springs (USA) und endete am 16. März 1996 am Holmenkollen bei Oslo. Die Anzahl der Weltcupveranstaltungen wurde auf 13 erhöht, zumal während der Saison keine Olympischen Winterspiele oder Nordische Skiweltmeisterschaften ausgetragen wurden.

Den Sieg in der Gesamtwertung konnte sich der Norweger Knut Tore Apeland vor dem Japaner Kenji Ogiwara und dem Finnen Jari Mantila holen. Er errang drei Weltcupsiege, wobei der Sieg in Trondheim der letzte seiner Karriere bleiben sollte. Auch für Fred Børre Lundberg war es der letzte Weltcuperfolg seiner Laufbahn. Daneben machte jedoch schon ein anderer Norweger auf sich aufmerksam. Bjarte Engen Vik konnte in Lahti seinen ersten Weltcupsieg feiern.

Mit ihren Siegen in Steamboat Springs und Val di Fiemme konnten Todd Lodwick und Jari Mantila nach zwölf Jahren wieder einen Weltcup für die USA bzw. Finnland gewinnen. Ebenfalls ihre ersten Weltcupsiege konnten Sylvain Guillaume und Hannu Manninen erringen, wobei es für Guillaume bei diesem einen blieb.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Weltcupendstand und erreichte Platzierungen 
Die Tabelle gibt einen Überblick über die erreichten Platzierungen durch die Saison der Nordischen Kombinierer, die mindestens einen Weltcuppunkt erhalten haben. Der Sieger eines Wettbewerbs erhielt 140 Punkte, der auf Platz 45 rangierende Athlet bekam hingegen nur einen Punkt zugeschrieben. Die Tabelle enthält dabei bei den meisten Austragungsorten lediglich die Platzierungen bis zu Platz 15, da nur diese in den unten verlinkten Ergebnislisten angegeben sind. Bei fehlenden Angaben lässt sich daher nicht die Aussage treffen, ob der Athlet an dem Weltcup nicht teilgenommen oder allein die Plätze 1 bis 15 nicht erreicht hat.

In der Nationenwertung waren insgesamt 14 Nationen klassiert.

Weblinks

Einzelnachweise 

Wintersport-Weltcup 1995/96
Weltcup der Nordischen Kombination